SP poate fi:
 La Spezia, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 São Paulo, număr de înmatriculare auto a statului brazilian
 Partidul Socialist din Olanda (în neerlandeză: Socialistische Partij), partid politic din Olanda
 SP, ziar săptămânal în limba rusă din Bălți, Republica Moldova
 Spania, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Speyer, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Spittal an der Drau, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Stropkov, număr de înmatriculare auto al districtului slovac

sp. poate fi:
 Specie, abreviere pentru categoria sistematică în biologia

Legături externe 
  „SP” la acronymfinder.com